Видмар (фамилия)

 Видмар, Андрей (род. 1956) — словенский хоккеист, тренер.
 Видмар, Аурелио (род. 1967) — австралийский футболист.
 Видмар, Гаспер (род. 1987) — словенский баскетболист.
 Видмар, Гашпер (род. 1987) — словенский баскетболист.
 Видмар, Ерней (1802—1883) — епископ Любляны (1859—1872).
 Видмар, Йоже (род. 1963) — словенский каноист.
 Видмар, Йосип (1895—1992) — словенский публицист, участник Движения Сопротивления.
 Видмар, Милан (1885—1962) — югославский шахматист, учёный-электротехник.
 Видмар, Милан (младший) (1909—1980) — югославский шахматист.
 Видмар, Нейц (род. 1989) — словенский футболист.
 Видмар, Питер (род. 1961) — американский гимнаст.
 Видмар, Тони (род. 1970) — австралийский футболист.
 Видмар, Урош (род. 1980) — словенский хоккеист.